Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harel Levy e Jim Thomas che hanno battuto in finale Chris Haggard e Peter Luczak 64-7, 6-4, [11-9].

Teste di serie 

 Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)
 Eric Butorac /  Ashley Fisher (primo turno)

 Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (quarti di finale)
 Harel Levy /  Jim Thomas (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2008